Kohlhof bezeichnet folgende Orte:

 Kohlhof (Königsberg), ein ehemaliger Stadtteil der Stadt Königsberg (Preußen)

 Kohlhof (Bad Rappenau), Siedlung in der Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kohlhof (Markdorf), Ortsteil der Gemeinde Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Kohlhof (Pfedelbach), Hof in der Gemarkung des Ortsteils Untersteinbach von Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Kohlhof (Schriesheim), Ortsteil der Stadt Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kohlhof (Heidelberg), Siedlung in der Stadt Heidelberg, Baden-Württemberg

 Kohlhof (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kohlhof (Heidenheim), Ortsteil des Marktes Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Kohlhof (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern

 Kohlhof (Limburgerhof), Ortsteil der Gemeinde Limburgerhof, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz

 Kohlhof (Neunkirchen), Stadtteil von Neunkirchen (Saar), Landkreis Neunkirchen, Saarland. Die benachbarte Siedlung Bayerisch Kohlhof gehört zu Limbach, Gemeinde Kirkel, Saarpfalz-Kreis, Saarland

 Kohlhof-Insel, Name einer kleinen Insel bei Fehmarn.

 Kohlhof (Gemeinde Neustift-Innermanzing), Ortsteil von Neustift-Innermanzing, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Kohlhof (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft der Gemeinde Neuhofen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Kohlhof ist der Familienname von:
 Gro Swantje Kohlhof (* 1994), deutsche Schauspielerin
Siehe auch:
 Alter Kohlhof 
 Kohlhoff 
 Kohlhofer